Ein Satellitenempfänger bezeichnet:

 eine Empfangseinheit für Satellitensignale; siehe Nutzersegment (Raumfahrttechnik)
 einen Satellitenfernsehempfänger („Receiver“)
 eine kollektive Satellitenrundfunk-Empfangsanlage

Siehe auch:
 „GPS-Empfänger“ für GPS, GLONASS, Galileo, Beidou
 Satellitentelefon für Inmarsat, Iridium, Thuraya, Globalstar